Benzon ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Benzon (1855–1932), dänischer Maler und Apotheker
 Branko Benzon (1903–1970), kroatischer Diplomat und Kardiologe
 Christian Albrecht von Benzon (1816–1849), dänischer Historienmaler
 Rudolph von Fischer-Benzon (1839–1911), deutscher Gymnasiallehrer und Landesbibliothekar